Ткемаладзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Ткемаладзе, Анна Георгиевна (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ткемаладзе, Галина Силионовна (род. 1923) — Герой Социалистического Труда.
 Ткемаладзе, Григорий Абелович (род. 1936) — Герой Социалистического Труда.
 Ткемаладзе, Синепор Галактионович (1892 — ?) — Герой Социалистического Труда.